General Reginald Peter Skarr es el personaje que enlaza las series de Cartoon Network creadas por Maxwell Atoms: Malo con carne, Las Sombrías Aventuras de Billy y Mandy y Underfist. En Latinoamérica es conocido como General Ernecio mientras que en España se le conocía como General Cicatriz hasta la 5ª temporada, a partir de la 6ª se le empezó a llamar en España por su nombre inglés General Skarr. Su voz en inglés es interpretada por Armin Shimerman, en Latinoamérica por Arturo Mercado y en España por Miguel Zúñiga.

Personalidad 
Es un hombre calvo, con un solo ojo y una cicatriz en el ojo de vidrio. Era el líder de las tropas de Malo con carne, trataba muchas veces de derrocar a Héctorado. Cuando la organización de Héctor fue comprada por una industria de dibujos animados, Ernecio se mudó a Endsville, decidió dejar su vida maligna y para eso se centró en la jardinería, sin embargo, Billy al ser su vecino, siempre termina destrozando el jardín de Ernecio, por lo que este termina robando la hoz de Puro Hueso o recurre a su arsenal militar de cuando estaba en Malo con carne. En un episodio de la 7ª temporada, Héctorado y la Dra. Ruina Balística, aparecen en Endsville para reclutar de nuevo a Ernecio, este acepta para librarse de Billy pero Héctor termina destrozando su jardín y Ernecio deja Malo con carne de nuevo. Más tarde, le sale bigote y perilla, y se une a Jeff, a Irwin, a Renegado y a Fredo Godofredo para formar el equipo de héroes Puño de Acero dejando definitivamente su vida malvada de cuando estuvo en Malo con carne.

Personajes de The Grim Adventures of Billy and Mandy
Villanos ficticios